Франсишку Фернандеш Консейсан (; родился 14 декабря 2002, Коимбра) — португальский футболист, нападающий нидерландского клуба «Аякс» и сборной Португалии до 21 года.

Клубная карьера 
Уроженец Коимбры, Консейсан начал футбольную карьеру в молодёжной команде лиссабонского «Спортинга» в возрасте восьми лет. Проведя шесть лет в академии «Спортинга», в 2017 году перешёл в «Падроэнсе». Год спустя стал игроком футбольной академии «Порту». В августе 2020 года подписал свой первый профессиональный контракт с «Порту». 13 февраля 2021 года дебютировал в основном составе «Порту , выйдя на замену в матче португальской Примейра-лиги против «Боавишты». Четыре дня спустя, 18 февраля 2021 года, дебютировал в Лиге чемпионов УЕФА, выйдя на замену в матче 1/8 финала против «Ювентуса» и стал вторым самым молодым игроком «Порту» в Лиге чемпионов после Рубена Невиша.

21 июля 2022 года перешёл в амстердамский «Аякс», подписав с клубом пятилетний контракт.

Карьера в сборной 
Выступал за сборные Португалии до 16, до 17 и до 19 лет.

Личная жизнь 
Франсишку — сын известного португальского футболиста и футбольного тренера Сержиу Консейсана.

Достижения 
«Порту»
 Чемпион Португалии: 2021/22

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Порту»
 Профиль футболиста на сайте Португальской футбольной федерации

Футболисты Португалии
Игроки сборной Португалии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Порту B»
Игроки ФК «Порту»
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК «Йонг Аякс»